Alföld steht für:

 Nagyalföld, die Große Ungarische Tiefebene
 Kisalföld, die Kleine Ungarische Tiefebene